Stalnaker ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stalnaker (1933–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Randolph Stalnaker (1845–1927), US-amerikanischer Politiker
 Robert Stalnaker (* 1940), US-amerikanischer Philosoph